Tutak (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
 Tutak (stad), de hoofdplaats van het district